Ярошенка — село  у Жмеринському районі Вінницької області
 Ярошенка — вантажно-пасажирська залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці